Route nationale 3b (België)
Route nationale 3b (Frankrijk)
Route nationale 3b (Madagaskar)